Ре́нци ( или ) — фамилия итальянского происхождения.

 Ренци, Алекс де (1935—2001) — американский кинорежиссёр и продюсер порнофильмов.
 Ренци, Вера (1903—1960) — румынская серийная убийца.
 Ренци, Маттео (род. 1975) — итальянский политический и государственный деятель.
 Ренци, Никола (род. 1979) — сан-маринский политик, капитан-регент Сан-Марино в 2015—2016 годах.
 Ренци, Ремиджо (1857—1938) — итальянский органист, композитор и музыкальный педагог.